Нойс (, ) — многозначный термин.

 Нойс — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
  (род. 1957) — британский мотогонщик, чемпион мира по мотокроссу в классе 500 мм³ (1979).
 Нойс, Роберт (1927—1990) — американский инженер, один из изобретателей интегральной схемы, сооснователь корпорации Intel.
 Нойс, Филлип (род. 1950) — австралийский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор, монтажёр.

См. также 
 Вокзал Нойс
 Нойес